Антонівка 600 - пізньо-осінній сорт яблуні вітчизняної селекції.

Опис 
Дерева сильнорослі і досягають досить великих розмірів на насіневій підщепі. Крона сферична. З віком дерево стає кулястої форми. Плоди середніх та великих розмірів.

Примітки 

Список сортів яблук
Сорти яблук